Дим — многозначное имя собственное, выступает в виде фамилий и топонимов:

Россия 
 Дим — село в Михайловском районе Амурской области.
 Дим — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Дим — деревня в Чишминском районе Башкортостана.

Турция 
 Дим (пещера) — пещера в Турции поблизости от города Аланья.
 Дим (плотина) — плотина на реке Дим-Чай в Турции.

Река 
 Дим — река в Амурской области, левый приток Амура.

Персоналии 
 Дим, Карл (1882—1962) — немецкий политик, публицист, учёный, теоретик и историк спортивного движения.
 Дим, Кристоф (1892—1960) — немецкий политик, бригадефюрер СС, руководитель СС и полиции во Львове и Житомире. 
 ван Дим, Майк — нидерландский режиссёр и сценарист.
  (1875—1950) — швейцарский психиатр и невролог.
  (род. 1979) — бывший игрок в американский футбол.

Псевдонимы 
 Баязит Дим (настоящее имя Баязит Фатхелисламович Баянов; 1909—1945) — башкирский писатель  и поэт, журналист, участник Великой Отечественной войны.

Составные фамилии 
 Дим Денг, Доминик (1950—2008) — известный суданский военный деятель.
 Зрнчич-Дим, Натко (род. 1986) — хорватский горнолыжник, призёр чемпионата мира.

См. также 
 Димы Греции — являются третьим уровнем административного деления в Греции.